Zawody pucharu świata w biathlonie w Anterselvie były szóstymi w sezonie 2014/2015 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane między 21 a 25 stycznia 2015. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafecie.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn 
Polacy nie zakwalifikowali się do biegu pościgowego.

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn

Klasyfikacje po zawodach w Anterselvie

Bibliografia 
 

Anterselva
2015 we Włoszech